Akagi: Yami ni Oritatta Tensai (Japonês: アカギ 〜闇に降り立った天才〜?, lit. "Akagi: O Gênio que Desceu na Escuridão") é um mangá japonês escrito e ilustrado por Nobuyuki Fukumoto. 

Séries de manga